Tangua bezeichnet:

Ortschaften in Brasilien:
Tanguá (Rio de Janeiro) im Bundesstaat Rio de Janeiro
Tanguá (Paraná) im Bundesstaat Paraná

die Romanfigur Tangua, Häuptling der Kiowas, in den Winnetou-Bänden I, III und IV von Karl May.